Хуршидбану (литературный псевдоним Натаван, ; 6 августа 1832, Шуша — 2 октября 1897, там же), известная также как «Хан кызы» (ханская дочь) — азербайджанская поэтесса, дочь последнего карабахского хана Мехтикули-хана, внучка Ибрагим Халил-хана.

Жизнь 
Хуршидбану Натаван родилась в 1832 году в Шуше в семье последнего карабахского хана, генерал-майора Мехти Кули Хана Карабахского и внучки последнего гянджинского хана Джавад-хана — Бедирджахан-беим (1802-1863). О её детстве и юности известно мало. Среди её близких родственников поэтами с отцовской стороны были тётя Агабаджи и дядя Нава, а с материнской дядя Мусахиби и Хали. Её вырастила и воспитала другая тётя — Говхар-ханум. Она же и пробудила в Натаван любовь к музыке, поэзии и рисованию.

Натаван получила домашнее образование, выучила восточные языки, прочла классические произведения Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза, Навои, Физули и др. Путешествовала по Дагестану, была в Тифлисе, в Баку. В 1858 году встретилась в Баку с Александром Дюма, подарила ему свои ручные работы. Дюма же подарил поэтессе шахматы с изящными фигурами. Об этой встрече А. Дюма писал:

В 1872 году она организовала в Шуше и возглавляла литературный кружок «Меджлиси-Унс» («Собрание друзей»), имевший творческие связи с аналогичными кружками в других городах Азербайджана.

Сохранились интересные сведения о меджлисе, созданном в Шуше знатоком классической восточной музыки Харратом Кули (1823—1883). Меджлис этот имел конфессиональные цели, но, наряду с религиозными песнопениями, сопровождающими обрядовые действия в месяц «мухаррам», здесь обучались искусству мугамата. После завершения траурных представлений, к которым готовились несколько месяцев, ханенде исполняли те же мугамы уже в светской обстановке — на свадьбах и во время других празднеств.

Натаван была уважаема и почитаема в народе. При ней в Шуше были построены дворец, мечеть, торговые дома, театр, здания летнего и зимнего клубов, реального училища и мн.др. В 1872 году Хуршидбану с целью обеспечения городского населения водой и благоустройства Шуши проводит из родника Исы в местности Сарыбаба, находящейся на расстоянии 10 километров от Шуши, водопроводную линию. На этот проект Натаван пожертвовала сто тысяч рублей. Этот водопровод до сих пор известен как «Хан гызы сую». Натаван была хорошо образована, знала восточные языки, была знакома с творчеством Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза, Физули и других поэтов Востока. Большую роль в развитии духовного мира Натаван сыграл М. Ф. Ахундов, соединивший в своем творчестве гуманистические идеи предшествующей азербайджанской литературы с новыми веяниями своего времени, с поисками путей борьбы за народное счастье. Личное знакомство с Ахундовым способствовало широкому интересу Хуршид-бану к общественным вопросам и полезной деятельности.

Хуршидбану Натаван скончалась в сентябре — 8 октября 1897 года (раби ус-сани 1314 года) в Шуше. Похоронена в Агдаме, на кладбище «Имарет».

Частная жизнь 

Натаван принадлежала к бывшей правящей семье Карабахского ханства — джеванширам, которые являлись мусульманами-шиитами.

В начале 1870-х годов ей принадлежали земли 53 селений (1,778 дыма) Варандинского, Джеванширского, Зангезурского, Кебирлинского и Челябюрдского участков Шушинского уезда, а после смерти матери в 1861 году Натаван отошли земли ещё 9 селений (186 дыма)

В первый раз она вышла замуж за кумыкского князя, генерал-майора Хасай-хана Уцмиева, от брака с которым родилось двое детей — сын Мехти Кули-хан (1855-1900) и дочь Хан-Бике (1856-1921). По сведениям Салмана Мумтаза, этот брак стал политическим ходом Кавказского наместника М. С. Воронцова:

Во второй раз она вышла замуж за жителя Шуши, "простолюдина" Сейида Гусейна Агамирова. От этого брака у неё было пятеро детей — трое сыновей Мир Аббас-ага (1868-1885), Мир Гасан-ага (1870-1903) и Мир Джафар-ага (?-1914?), а также две дочери Сара-бегум и Хаджар-бике.

Творчество 
Полный диван Натаван не сохранился, но мы в основном имеем её художественно оформленный альбом с 13 стихами на азербайджанском языке. Автографы Натаван написаны каллиграфическим смешанным почерком насталик-шикастэ. Она также написала несколько газелей на персидском языке.

Первый сборник стихов поэтессы был издан Салманом Мумтазом в 1928 году, а в 1982 году был издан первый сборник стихов на русском языке.

Натаван начала свой творческий путь в 1850-х годах. Написанные ранние стихи под подписью «Xurşid» она потеряла, только очень малая часть сохранилась до наших времен. С 1870 года взяла псевдоним «Natəvan». Ещё при Натаван её стихи передавались из уст в уста и распространилась в виде живописи. По содержанию стихи Хуршидбану делились на 4 части: любовные стихи, стихи, посвященные природной красоте, рифмы, которые написала современникам, и грустные стихи.

 Натаван — автор лирических стихов, в большинстве навеянных грустью по рано умершему сыну («Я плачу», «Ушёл», «Сыну моему» и др.), в которых, однако, проскальзывают и социальные мотивы, — главным образом жалобы на бесправие женщин в обществе. Основные мотивы поэзии Хуршидбану Натаван — любовь к жизни, мечты о счастье, горе матери, потерявшей любимого сына. Кроме стихотворного творчества, Натаван также занималась живописью. Она создавала пейзажи, изображения цветов и образцы декоративно-прикладного искусства.

Память 
 В Агдаме, где была похоронена поэтесса, был установлен надгробный памятник. После возвращения Арменией Агдама и Агдамского района Азербайджану, был обнаружено, что надгробный памятник разрушен армянами, а могила осквернена и вырыта, останки вынесены. Известным французским фотожурналистом Реза Дегати были опубликованы фото и видеоматериалы, факт также был подтвержден Министерством Культуры Азербайджана. 
 В 1960 году в центре Баку установлен памятник (скульптор Омар Эльдаров).
 На родине, в Шуше, в 1982 году в рамках «Дней поэзии Вагифа» был установлен бюст Хуршидбану Натаван (скульптор Хаят Абдуллаева). После занятия Шуши армянами в мае 1992 года бронзовые бюсты Натаван, Узеира Гаджибекова и бюст Бюль-Бюля были демонтированы и вывезены в Грузию на металлолом, где были выкуплены азербайджанскими властями. До 2021 года бюст со следами пуль и отбитым большим пальцем находился в экспозиции под открытым небом Музея искусств в Баку. 14 января 2021 года бюст был снова установлен в Шуше.
 В феврале 2016 года памятник Натаван был установлен в центральном парке города Ватерлоо (Бельгия) скульптором Имраном Мехдиевым под руководством Таира Салахова. В марте 2020 года неизвестные облили памятник белой краской и повредили постамент.
 В 2017 году в французском городе Эвьян-ле-Бен был открыт памятник поэтессе..
 21 сентября 2022 года в Шуше стартовал международный шахматных турнир, посвящённый памяти Натаван.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 

 Хуршидбану Натаван в БСЭ
 Натаван Хуршид Бану

Литература 
 

Похороненные в Агдаме
Азербайджанские поэты
Азербайджанская аристократия
Джеванширы